Die Saison 1936/37 der Berliner Eishockeymeisterschaft wurde vom Sportgau II/III ausgerichtet, der dem Deutschen Reichsbund für Leibesübungen unterstand. Nachdem im Vorjahr keine Meisterschaft ausgerichtet worden war, konnte sich der Berliner Schlittschuhclub erneut einen Berliner Meisterschaftstitel gewinnen.

Berlin-Liga 
Die zehn Teilnehmer spielten in zwei Gruppen jeweils eine Einfachrunde. Die Gruppensieger spielten im Finale den Meister aus, die jeweils Letzten spielten einen Absteiger in die 1. Klasse aus.

Der Tegeler EV hatte sich in WSV Rheinmetall-Borsig umbenannt.

Gruppe A

Gruppe B

Abstiegsspiel 

Der Berliner EC stieg in die 1. Klasse ab.

Spiel um Platz 3

Finale

1. Klasse 
Der Rollschuh-Club Westen stieg in die Liga auf.

Quellen 
 

Berliner Eishockeymeisterschaft
Eishockeysaison 1936/37